Dies ist eine Liste der Gebirge in Kirgisistan:

Oblaste: B Gebiet Batken; C Gebiet Tschüi; J Gebiet Dschalalabat; N Gebiet Naryn; O Gebiet Osch; T Gebiet Talas; Y Gebiet Yssykköl
Länder: Kg = Kirgisistan; Cn = China; Kz = Kasachstan; Tj = Tadschikistan; Uz = Usbekistan.

Weblinks 

Kirgisistan, Gebirge
!